Securityscan, een onderzoeksmethode van het lichaam van passagiers op luchthavens
 Computertomografie (CT-scan), een onderzoeksmethode van het menselijk lichaam
 Katja's Bodyscan, een programma van de KRO-NCRV